Marola ima više značenja:
 Marola, Reggio Emilia
 Marola, Vicenza